Устерсбах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург и непосредственно подчиняется управлению административного сообщества Гессертсхаузен. Официальный код — 09 7 72 211.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

 

 территория —   га;
 население  —   чел.;
 плотность населения —   чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —   м²/чел.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии